Plaats in Indonesië
 Sisobandrao (Mandrehe Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Barat in de provincie Noord-Sumatra
 Sisobandrao (Sirombu), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Barat in de provincie Noord-Sumatra